Пами́рцы (перс. پامیری‎; тадж. помирӣ; самоназвание — рус. «помири») — совокупность малых иранских народов, населяющих высокогорные области Памиро-Гиндукуша, разделённого между Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и Китаем. Относятся к памиро-ферганской расе (ветвь европеоидной расы). Говорят на разнородных памирских языках восточноиранской группы иранской ветви индоевропейской языковой семьи. Большая часть памирцев объединены на религиозной основе исповеданием исмаилизма.

Расселение 

Области расселения памирцев — западный, южный и восточный Памир, смыкающийся на юге с Гиндукушем — представляют собой высокогорные узкие долины с довольно суровым климатом, практически нигде не опускающиеся ниже отметки 2 000 м над уровнем моря и окружённые крутосклонными покрытыми вечными снегами хребтами, высота которых местами подбирается к 7 000 м. К северу от Гиндукушского водораздела долины принадлежат к бассейну верховий Амударьи (Верхняя Кокча, Пяндж, Памир, Вахандарья). Восточные склоны Памира принадлежат бассейну реки Яркенд, к югу от Гиндукуша начинается бассейн Инда, представленный реками Кунар (Читрал) и Гилгит. Административно вся эта территория, издавна составлявшая эклектичный, но единый ареал, оказалась поделённой между Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и Китаем в результате экспансии в XIX в. Российской, Британской и Китайской империй и их сателлитов (Бухарского и Афганского эмиратов). В результате ареалы многих памирских народов оказались искусственно разделены.

Этногеографическими единицами на Памире служат исторические области: Шугнан, Рушан, Ишкашим, Вахан, Мунджан, Сарыкол — в целом изначально совпадавшие со сформировавшимися в них народностями. Если в плане материальной и духовной культуры памирцы благодаря тысячелетним взаимным контактам значительно сблизились друг с другом, то изучение их языков показывает, что разные памирские народы вышли из как минимум четырёх древних восточноиранских общностей, лишь отдалённо родственных друг другу и занесённых на Памир независимо.

География и климат в местах расселения 
Бадахша́н (перс. بدخشان/тадж. Бадахшон, кит. 巴達克山 — «Горы Бадах») — историческая область Памира, расположенная на территории юго-восточного Таджикистана — Горно-Бадахшанская автономная область, и северо-восточного Афганистана — провинция Бадахшан.

Площадь Бадахшана в целом — 108159 км², население 1,3 миллиона человек.

Афганская часть Бадахшана (провинция Бадахшан) — 44 059 км², 884 700 человек. Большая часть провинции занята горными хребтами Гиндукуша и Памира. Обычная для провинции растительность включает луга и берёзовые леса. Для более высокогорных районов характерны альпийские луга и горные пустыни. К югу от Файзабада территория представляет собой полупустыни, основной растительностью в которой являются колючие кустарники и акации.

Таджикская часть Бадахшана (Горно-Бадахшанская автономная область). — 64 100 км², 216 900 человек. Большую часть территории ГБАО занимает высокогорье Восточного Памира (высшая точка — Пик Исмоила Сомони, бывший пик Коммунизма (7495 м), из-за которого иногда называется «Крышей мира». На склонах горы имеются мощные фирновые поля и ледники общей площадью 136 км².

К западу и северо-западу от вершины расположено Памирское фирновое плато, одно из самых протяжённых высокогорных плато в мире. Плато протянулось с востока на запад на 12 км. Ширина плато составляет 3 км. Нижняя точка плато расположена на высоте 4700 м, верхняя — на высоте 6300 м.

Памироязычные народы 
Классификация памирских народов обычно строится по языковому принципу.

Северные памирцы 
 Шугнано-рушанцы — группа народов, населяющих смежные долины, говорящая на близкородственных языках-диалектах, что позволяет им при общении сносно понимать друг друга; часто в качестве междолинного шугнано-рушанского языка используется шугнанский.
 Шугнанцы — Шугнан (, ) — часть долины р. Пяндж в районе Хорога, долины его правых притоков (Гунт, Шахдара, Баджув). Правобережье реки Пяндж принадлежит Шугнанскому и Рошткалинскому районам ГБАО Таджикистана, левобережье — району Шигнан афганской провинции Бадахшан. Ведущий этнос Памира, численностью ок. 110 тыс. чел., из них в Афганистане ок. 25 тыс.
 баджувцы;
 Рушанцы — Рушан (, руш. Riẋůn), область ниже Шугнана по течению Пянджа у впадения реки Бартанг. Правобережная часть расположена в Рушанском районе ГБАО Таджикистана, левобережная — в районе Шигнан афганской провинции Бадахшан. Общая численность — ок. 30 тыс. чел. В неё включаются также малочисленные смежные группы с отдельными языками и отдельным самосознанием:
 хуфцы — Хуф (, хуф. Xuf) к юго-востоку от Рушана;
 бартангцы — среднее и верхнее течение р. Бартанг;
 рошорвцы — Рошорв (, рош. Rōšōʹrv, самоназв. rašarviǰ) — верхнее течение Бартанга.
 Сарыкольцы ( Tǎjíkèyǔ «таджики») населяют Сарыкол (,  Sèlēikùěr) в долине реки Тизнаф (Ташкурган-Таджикский автономный уезд) и верховья Яркенда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Численность ок. 25 тыс. чел.
 Язгулямцы — народ, населяющий долину Язгулям (на языке язгулямцев — Yuzdam) в западном Памире. Численность от 6 тыс. до 11 тыс.

Южные памирцы 
Южные памирцы — реликтовая группа населения к югу от Шугнана, разговаривающая на двух близкородственных языках-диалектах:
 Ишкашимцы — Ишкашим по берегам Пянджа (, ишк. Šьkošьm): кишлак Рын в ГБАО (Ишкашимский район) и кишлак Ишкашим в одноимённом районе афганского Бадахшана. Ок. 1500 чел.
 Сангличцы — долина р. Вардудж в афганском Бадахшане, левого притока Пяндж, с главным кишлаком Санглеч. Численность критична (100—150 чел.). К северу от Санглеча в районе Зебака раньше существовал зебакский язык, в настоящее время полностью вытесненный таджикским (дари).
 Ваханцы — исторически населяют область Вахан (, вах. Wux˘), включающую верхнее течение Пянджа и его истока Вахандарьи. Левобережье Пянджа и долина Вахандарьи (Ваханский коридор) относятся к району Вахан афганского Бадахшана, правобережье — к Ишкашимскому району ГБАО Таджикистана. Во 2-й половине XIX в. ваханцы широко расселились также к югу от Гиндукуша — в долинах Хунза, Ишкоман, Шимшал (Гилгит-Балтистан) и р. Ярхун в Читрале (Пакистан), а также в китайском Синьцзяне: Сарыколе и на реке Кильян (к западу от Хотана). Общая численность ваханцев — 65-70 тыс. чел.
 Мунджанцы ( munǰi, мундж. məndẓ̌i˘) населяют долину р. Мунджан в верховьях р. Кокча (район Куран-ва-Мунджан в афганском Бадахшане). Численность — ок. 4 тыс. чел.
 Йидга (, йидга yiʹdəγa) — часть мунджанцев, переселившаяся через хребет Гиндукуша в XVIII в. в долину Луткух области Читрал (Пакистан). Численность — ок. 6 тыс. чел.

Близкие и соседние народы

Таджикоязычные памирцы 
С запада долины памирских народов, окружают территории, занятые таджиками-носителями бадахшанских и дарвазских говоров таджикского языка (дари). Бадахшанцы-таджики в значительной степени близки к собственно памирцам. В некоторых областях таджикский язык вытеснил местные памирские языки в историческое время:
 Ямган (, одноимённый район провинции Бадахшан) — в XVIII в. (шугнанский язык)
 Зебак (, одноимённый район провинции Бадахшан) — в XX в. (зебакский язык)
 Ванчцы (или ванджи, долина р. Ванч в одноимённом Ванчском районе ГБАО) — в XIX веке, культурное и экономическое сближение с таджиками Дарваза привело к утере ванчского языка, по всей вероятности близкого к язгулямскому. В начале XX века ванчцы слились с таджиками. В 1920-х годах этнографам удалось записать лишь несколько десятков слов этого языка.
 Дарвазцы (Дарвазский район ГБАО, Дарвазский уезд афганского Бадахшана) — в XV—XVI веках потеряли свой язык из-за влияния Бухарского эмирата. До этого дарвазцы были носителями языка, который судя по всему был родственен Язгулямскому языку.
Кроме того, в самом массиве памироязычных народов имеются таджикоязычные группы кишлаков:
 область Горон () на р. Пяндж между Ишкашимом и Шугнаном (правобережье в Ишкашимском районе ГБАО), где проживают горонцы,
 правобережный Вахан (4 кишлака).

Соседние народы 
Помимо таджиков, судьбы памирских народов оказались тесно связаны с дардами кхо — наиболее иранизированным дардским народом, населяющим верховья реки Читрал (Кунар), и буришами — неиндоевропейским изолированным народом бассейна р. Гилгит. Длительное соседство и воспринятие от памирцев исмаилизма сделало эти народы очень близкими в области духовной и материальной культуры. Кроме того, памирцев, кхо и буришей сближает общее субстратное наследие доиндоевропейских аборигенов Памиро-Гиндукуша, остатками которых и являются буриши, проявляющееся в языке и культуре.

Центральный Памир (в основном в восточной части ГБАО) представляет собой непригодное для земледелия высокогорье, заселённое кочевыми киргизами, с которыми памирцы также регулярно сталкиваются на высокогорных пастбищах. Киргизская этническая территория отделяет сарыкольцев от остальных памирцев.

Языковая и образовательная ситуация 

Языком межнационального общения в Горно- Бадахшанской автономной области является таджикский. Как официально, так и по мнению экспертов-лингвистов.

Таджикский язык является для памирцев языком религии (исмаилизма), фольклора, письменной литературы, а также средством общения между различными памирскими народностями, говорящими на разных языках.

Кроме таджикского языка, в общении между разными народностями распространены шугнанский язык и в некоторой степени ваханский язык.

Шугнанский язык практически давно уже выполняет роль языка устного общения между памирцами.

На современном этапе отмечается усиленная экспансия таджикского языка (на нём ведётся обучение в государственных школах), которая, к примеру, активно вытесняет ваханский язык из всех сфер применения, включая семейную сферу.

Ваханский язык, как разговорный, занимает доминирующее положение во всем Вахане. Общение между ваханцами и таджикоязычным населением Вахана, а также ваханцев и ишкашимцев ведётся обычно на ваханском языке. На деньги фонда Ага-хана с начала XXI века в ГБАО кое-где строятся платные школы, в них изучают один из 2 европейских языков (на выбор), арабский и русский. Обучение в них ведётся с пятого класса.

Для некоторых памирских народностей, проживающих в Китае, языками межнационального общения являются уйгурский и китайский. В Афганистане таковыми являются дари и в меньшей степени пушту. Согласно Конституции Афганистана, памирские языки являются официальными языками в местах компактного проживания памирцев. В законодательстве Таджикистана декларируется свобода применения памирских языков.

Большинство памирцев ГБАО старших лет владеют русским языком, среди них высокий процент лиц, имеющих высшее образование.

Этногенез и история 

Происхождение говорящих на разнородных восточноиранских языках памирцев связывается с экспансией кочевых саков, проходившей, по всей вероятности, несколькими волнами, разными путями, и участвовали в заселении Памира разные ираноязычные общности, выделившиеся ещё за пределами региона. Одна из них — праваханцы, была изначально близка к сакам Хотана и Кашгара и проникла в Вахан, по всей видимости, с востока — из Алайской долины. В историческое время этим же путём на Памир пришли киргизы. Праишкашимцы сформировались в таджикском и афганском Бадахшане и проникли сюда с юго-запада. Мунджанский язык демонстрирует наибольшую близость с бактрийским языком и более отдалённую — с пушту. Вероятно, мунджанцы — остаток бактрийской общности, уцелевший в горах подобно ягнобцам — остаткам согдийцев. Северопамирская общность, распавшаяся на дарвазцев, ванджцев, язгулямцев и шугнано-рушанцев, судя по диалектному членению, проникала на Памир с запада вдоль Пянджа и экспансия её закончилась в Шугнане. Приблизительные сроки начала иранизации края (по языковым данным и археологическим раскопкам сакских могильников) — VII—VI вв. до н. э. Наиболее ранними волнами являются праваханцы и праишкашимцы. Следует учесть, что изначально памирцы населяли только бассейн Пянджа и его притоков. Экспансия сарыкольцев в Синьцзян, йидга и ваханцев — в долину Инда относятся к позднейшей эпохе. Возможно также влияние более древнего, доиндоевропейского населения, близкого к буришам, а также древних дардских и тохарских племён.

Издавна, вероятно ещё задолго до иранизации, горы Памира были одним из основных поставщиков лазурита и рубина для древнего мира. Тем не менее жизнь древних памирцев оставалась весьма замкнутой. Изоляция памирцев оказалась прерванной начиная с II в. до н. э., когда с установлением среднеазиато-китайских связей через долину Пянджа была налажена караванная торговля, получившая название Великого Шёлкового пути (в виде южного его отрезка). Многочисленные попытки завоевания Памира мировыми империями (Сасанидами, тюрками, китайцами, арабами, монголами, Тимуридами и др.) либо терпели крах, либо оканчивались лишь временными успехами и установлением номинальной зависимости от внешней власти. Фактически до XIX в. памирские области представляли собой независимые или полунезависимые княжества, которые в XVIII веке боролись против политической зависимости от Бадахшанского ханства и Дарваза. В середине XIX века Бадахшанское ханство было завоёвано Эмиратом Афганистан, княжества Вахан и Рушан платили дань Дарвазу, до его завоевания в 1878 году Бухарским эмиратом. В 1883 году Рушаном, Ваханом и Шугнаном на короткое время завладел Афганистан.

В ходе Большой Игры и борьбы за Среднюю Азию после 1895 г. Российская империя и Эмират Афганистан, находившийся под влиянием Британской империи, окончательно утвердили рубежи зон влияния, на востоке Средней Азии граница прошла по Пянджу. При этом Ваханский коридор отходил к Афганистану в качестве буфера между Российской и Британской империями. Русское правительство помогло своему зависимому Бухарскому эмирату подчинить памирские княжества. К Бухаре отошли правобережные земли Вахана, Рушана, Шугнана и Язгулем. В 1904 году, по договорённости с бухарским эмиром, Язгулем остался в составе Дарваза, а Шугнан, Рушан и Вахан были фактически присоединены к Российской империи. Граница по р. Пяндж между Афганистаном и Бухарой, а в дальнейшем и СССР по сути прошла «по живому», разделив памирские народы по берегам реки и прервав внутридолинные связи.

В средневековье у памирских народов существовало подобие сословного деления. В Ишкашиме и Вахане: «сеиды» — потомки духовной касты, «акобиро» — военная аристократия (наукяры), «чокар» — слуги. В Шугнане: «сеиды» — потомки духовной касты, «миры» — благородные люди, «факиры» — простой народ. В Язгулеме до XIX века также сохранялось сословное деление патронимий (каумов): «миры» — благородное сословие и «факиры» — простой народ. Из числа «миров» дарвазскими шахами назначались правители районов, у них имелись привилегии при уплате налогов и владении землёй. В начале XX века, при советской власти, деление постепенно исчезло. Следы патриархально-родового строя в виде разделения селений на кварталы по родовому признаку, где традиционно живут члены родственной патронимии, сохраняются до настоящего времени.

Исследования мтДНК, проведённые в 2017 году, отражают сложную историю заселения Памира, языковые отличия ваханцев, сарыкольцев, северных памирцев. Типичные для северных памирцев (кроме сарыкольцев), профили гаплогрупп мтДНК: HV (52 %), U (14 %), T(14 %), CZ (6 %), J (4 %) — репрезентативны для индоевропейских народов Западной Евразии. У сарыкольцев Синьцзяна встречаются следующие гаплогруппы мтДНК: D (3 %), HV (24 %), U (33 %), T (2 %), J (7 %), CZ (7 %), M (8 %) — помимо индоевропейских, отражает некоторое влияние восточно-азиатских народов, у ваханцев профиль мтДНК: HV (38 %), U (18 %), T(9 %), J (8 %), R (6 %), W (12 %) ещё более сложный, также характерен для индоевропейских народов, хотя гаплогруппа W3 (12 %) не типична для иранских народов. Интересный факт, что субгаплогруппа U5a2a1, извлечённая из ископаемых костей человека 700-летней давности, найденных на Восточном Памире, сохранилась у нескольких современных представителей 4 памирских народов, участвовавших в этом исследовании мтДНК. Эта субгаплогруппа указывает на происхождение из Волго-Уральского региона и может свидетельствовать о доисторических миграциях древних скотоводческих народов из евразийских степей на восточный Памир.

Религия 
С установлением начиная с конца I тыс. до н. э. связей с равнинным иранским миром на политеистические иранские верования древних памирцев сильное влияние стал оказывать зороастризм. Привязка этой религии к солярным культам отразилась в именовании солнца в ишкашимском языке remozd, происходящего от имени Ахура Мазда (*Ahura- Mazdā-). Особенно сильны были позиции зороастризма в Шугнане, где на возвышенностях строились открытые храмы огня, некоторые из которых действовали вплоть до XIV в. Легенды о предках-«огнепоклонниках» и «кафирах-сиявушах» (искажённое под влиянием имени иранского героя  «одетый в чёрное») до сих пор популярны на Памире.

Другой важной религией Памира был буддизм, проникавший сюда из Индии караванным путём. Особенно сильны позиции буддизма были в Вахане, через который массово двигались буддистские проповедники из Индии и паломники из Хотана и Китая.

Ислам фатимидов-исмаилитов был введён в Бадахшан и Памир Насиром Хосровом аль-Кубадияни, который был назначен да’и аль-мутлаком и Худжат аль-исламом фатимидским халифом Абу Тамимом Маад ибн Али аль-Мустансир Биллахом для памирцев в Синьцзяне и Бадахшане в Афганистане. Сегодняшние памирцы — преимущественно шииты-исмаилиты-низариты и следуют Ага-хану. Фонд Ага-хана стал основной неправительственной организацией в ГБАО. Есть также памирцы-сунниты, численность которых в настоящее время составляет примерно несколько тысяч человек. Предки этих памирцев приняли суннитский ислам примерно в XIX веке.

Исмаилизм наложил большой отпечаток на духовную культуру памирцев и до сих пор является одним из их этнических символов. Важная роль в памирском обществе отводилась пирам и халифам — духовным наставникам. Прерванные в период Советской власти отношения с главой исмаилитов всего мира Ага-ханом начали налаживаться после обретения Таджикистаном независимости. Тем не менее проживающие в КНР исмаилиты-сарыкольцы и ваханцы до сих пор пребывают в религиозной изоляции. Язгулямцы, под влиянием Дарваза, в конце XIX века приняли суннизм.

Этническая самоидентификация 
Исходя из сходства в обычаях и традициях (этнической общности) и из конфессиональной общности (то есть принадлежности к исмаилизму), все малые народы Памира именуют себя «памирцами» — . В сознании как самих памирцев, так и таджиков это понятие ассоциируется не с региональной, а прежде всего с языковой, культурной и конфессиональной принадлежностью к определённому сообществу. Таджикоязычные жители Памира — дарвазцы и ванджцы, исповедующие суннизм, не причисляют себя к памирцам, в то время как таджикоязычные горонцы-исмаилиты считают себя памирцами. Язгулямцы, говорящие на одном из памирских языков — язгулямском, но перешедшие на суннизм, не относят себя ни к памирцам, ни к таджикам.

Согласно исследованиям советского и постсоветского периода, вне пределов Горно-Бадахшанской области (ГБАО), представители памирских народов из ГБАО называют себя «памирскими таджиками».

Касательно этнической самоидентификации вне ГБАО, к примеру в среде трудовых мигрантов в Российской Федерации, характерно два типа самоопределения:
 для контактов с государственными органами (правоохранительные и миграционные учреждения) — представляться таджиками согласно паспортным данным, исходя из соображений государственной принадлежности (таджики — граждане Таджикистана) и частично этнической принадлежности (85 % памирцев при опросе не посчитали себя таджиками);
 в среде соотечественников (уроженцев ГБАО) — исключительно «памирцы», с уточнением народности (рушанцы, ваханцы, ишкашимцы и т. д.).

Согласно данным анонимного опроса памирцев, проведённого в Таджикистане не назвавшими себя представителями НКО Мемориал, властями Таджикистана осуществляется политика насаждения образа «таджикистанца», под которой подразумевается объединение всех граждан Таджикистана, независимо от народности, под обобщённое понятие таджик в этническом плане. По заявлениям респондентов — памирцы отказываются признавать себя таджиками.

Исследователи этнической самоидентификации и этнической принадлежности народов Памира отмечают, что однозначного ответа на вопрос об этнической принадлежности памирцев нет, что объясняется как объективными так и субъективными обстоятельствами. По их мнению, объективно этническое самосознание памирцев не вполне укладывается в рамки принятых критериев. Субъективные обстоятельства возникли впоследствии того, что по идеологическим соображениям этнические особенности народов Памира умышленно отрицаются. Они утверждают, что для памирцев понятия национальной и этнической принадлежности неравнозначны.

Национальная принадлежность в сознании памирцев ассоциируется с отнесением себя к более обширному, нежели локальная этническая общность, — к этнокультурному сообществу родственных народов, по отношению к которому с давних времён имел хождение этноним таджик. В классический период этот этноним применялся как синоним слова иранец, особенно в поэзии, где понятие «турку тоҷик» означало не конкретный этнос в современном понятии, а представителей тюркских и иранских народов вообще..
Как можно заметить, этноним таджик в данном случае употребляется в двух значениях: во-первых, он определяет генетическую и этноязыковую общность людей, для которых фарси-таджикский язык — родной, и во-вторых, в более широком смысле это слово означает генетическую и культурную общность ряда ираноязычных народов Центральной Азии (за исключением пуштунов), что вполне сравнимо с понятием «славяне» и «славянской национальности».

Ученые отмечают, что понятие «национальная принадлежность» — это всего лишь одна, верхняя, ступень этнического самосознания ираноязычных народов Памира. Но это не означает, что у жителей «Крыши Мира» нет иного этнического самосознания или они, кроме особенностей речи, не видят у себя иных признаков этнической самоидентификации. Напротив, это чувство у памирцев развито сильно, и оно даёт им возможность различать ещё несколько других местных сообществ людей.

Первая и изначальная ступень этнического самосознания малых народов Памира — это ощущение общности, свойственной только им. То есть единение людей, у которых один и тот же язык, жизненный уклад, одни и те же традиции и обычаи; всем им присущи также некоторые сходные психологические особенности и по своему менталитету они отличаются от окружающих их народов. По этим признакам они считают себя прежде всего шугнанцами, рушанцами, бартангцами, сарыкольцами, ишкашимцами, мунджанцами и ваханцами. Именно этот уровень самосознания отражает их этническую принадлежность, поскольку подразумевает наиболее монолитную общность людей, история которой насчитывает более чем 2 тысячи лет. Этой общности присущи все признаки этноса.

Среди памирских народов с XIX века распространена легенда об их происхождении от греческих воинов Александра Македонского, или даже от самого Александра Македонского, чем объясняется распространение голубоглазых или зеленоглазых представителей у памирских народов. Никаких научных подтверждений этой легенде нет.

В переписи населения в независимом Таджикистане отдельно не выделяются как памирцы и включаются в число таджиков.

Брак и семья 
С установлением ислама было легализовано превосходство мужчины над женщиной. Согласно шариатным нормам муж имел преимущество в деле наследования, в качестве свидетеля, было узаконено право мужа на развод. Фактически положение женщины в семье зависело от степени её участия в производстве, сельском труде, поэтому в горных районах, где женщина принимала большее участие в производительной деятельности, её положение было относительно более свободным, затворничество женщин отсутствовало. Значительную роль у памирцев играли родственные браки, они стимулировались также и по экономическим причинам. Особенно излюблены были ортокузенные браки, главным образом, женитьба на двоюродной сестре, чтобы калым оставался в пределах одной семьи.

Исторические условия развития, экономическая отсталость, влияние исмаилитского духовенства и особенности исмаилитской идеологии обусловили сходство многих черт общественности и семейной жизни памирцев, в том числе значительных пережитков патронимии и сословного деления, более длительное бытование больших и неразделённых семей, патриархально-феодальных начал в семье, пережитков древних верований и т. п.

Традиционная пища 
В связи с преобладанием земледелия над скотоводством, мясо употребляется в пищу редко, мясных кушаний мало, и готовятся они очень примитивно. Основными продуктами питания являются пшеница в виде муки (лапша, клёцки, болтушка, лепёшки), в дроблённом виде (для густой или жидкой каши), фрукты, грецкие орехи, бобовые и овощи, овечий сыр и кислое молоко, «ширчой» (чай с молоком, с добавлением сливочного масла) — чай с молоком пили часто, а сливочное масло могли позволить себе только зажиточные люди. Кушанья из пшеницы или муки варятся с овощами, фруктами; мучные блюда никогда не варятся с мясом. К ритуальным кушаньям принадлежат блины, havlo, ozaq — кусочки теста жаренные в масле, и «кашк» — каша, приготовляемая из пшеницы, фасоли, гороха и чечевицы во время обжига посуды, причём горшок, в котором варится кашк, ставится у кучи обжигаемой посуды и кашк должен быть сварен на этом огне. Его едят только мастерицы и другие женщины, а мужчинам его не дают. (Пещерева 1947: 48)

Традиционные занятия 
 Земледелие, скотоводство
 Основное занятие памирцев — земледелие высокогорного типа при искусственном орошении в сочетании с животноводством. В крестьянском хозяйстве имелись коровы, овцы и козы, реже лошади и ослы. В высокогорных районах, как исключение, можно было встретить яка, называемого «кутас» (хуẋгоw). Скот не отличался хорошим качеством, был маловыносливым и низкорослым. Годовой цикл ухода за скотом разделялся на два основных периода: зимнее нахождение скота в кишлаке, в хлеву и пастьба скота на летних пастбищах (йеел), вдали от кишлака, далеко в горах. Между этими основными периодами вклинивались два других коротких периода, падающих на весну и осень, когда скот свободно бродил по ещё незасеянным или уже сжатым кишлачным полям или отгонялся на скудные травяные участки вблизи кишлака.
Быки и ослы весной на пастьбу не выгонялись, так как в этот период они нужны были в кишлаке для земледельческих работ. (Кисляков 1949: 38-39) Области расселения памирцев отличаются крайним малоземельем. Большую часть земель занимают так называемые бросовые земли (ледники, скалы, крутые склоны, нагромождения камней). Ирригационная система своеобразна: от магистрального оросительного канала спуск воды осуществляется серией водопадов или сбросов. Из них вода по каналам отводится на вспаханные поля и оросительные борозды. (Моногарова 1972: 52)
 Традиционные промыслы
 Домашние промыслы — главным образом обработка шерсти, выделка тканей, узорное вязание из цветной шерсти длинных носков, кошмоваляние, обработка дерева, ручное женское гончарство, охота, изготовление ювелирных украшений, кузнечное дело. Обработкой шерсти занимались женщины, взбивали шерсть тетивой специального небольшого лука и пряли на ручном веретене, а также на прялке обычного среднеазиатского типа. Тканье было традиционным мужским занятием. Ткани для одежды ткали на горизонтальном стане. Из шерсти коз и яков обычно зимой мужчины ткали полосатые безворсовые ковры, для этого употреблялся вертикальный ткацкий стан. Кошмы выделывали преимущественно женщины. Развита была обработка рога, особенно диких козлов. Из рога изготовляли рукоятки для ножей, гребни.
 Среди памирских народов популярна национальная борьба — гуштингири (к, астингире), напоминающая самбо. В современном спорте представители памирских народов проявляют себя в таких видах спорта как волейбол, футбол, гандбол, самбо, бокс, бои без правил и другие единоборства.

Примечания

Литература 
 
 Андреев М. С. К характеристике древних таджикских семейных отношений // Известия № 15 Сталинабад.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 3-12.
 Андрианов Б. В. Изучение горной ирригации на юге Таджикистана и на Западном Памире // Итоги полевых работ института этнографии в 1971 году / Гл. редакция восточной литературы. М.: Наука, 1971. С. 58-65.
 Гинзбург В. В. Горные таджики: материалы по антропологии таджиков Каратегина и Дарваза. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1937.
 Каландаров Т. С. Этноконфессиональные трансформации на Памире в XX — начале XXI в. "Языки и этнография «Крыши мира» (СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2005. — 112 с. — стр. 51 — 63
 Кисляков Н. А. Древние формы скотоводства и молочного хозяйства у горных таджиков бассейна р. Хингоу // Известия № 15 Сталинабад.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 34-39.
 Кисляков Н. А. Семья и брак у Таджиков: автореферат дис. … доктора исторических наук / Институт этнологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Л., 1951 — 26 с.
 Мамадназаров М. Х. Архитектура народного жилища Западного Памира и его современная модификация: афтореферат дис. … канд. архитектуры / Инженерно-строительный институт Л., 1977 — 34 с.
 
 Моногарова Л. Ф. Преобразования в быту и культуре припамирских народностей. М.: Наука, 1972.
 Моногарова Л. Ф. Материалы по скотоводству населения Южного Таджикистана и Западного Памира // Итоги полевых работ института этнографии в 1971 году / Гл. редакция восточной литературы. М.: Наука, 1971. С. 66-70.
 Мухиддинов И. Реликты доисламских обычаев и обрядов у земледельцев Западного Памира (XIX- нач. XX в) / Отв. ред. Л. Ф. Моногарова Душанбе.: «Дониш», 1989 −100 с.
 Пещерева Е. М. Поездка к горным таджикам // Институт этнографии: Краткие сообщения III М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 42-48.
 Широкова З. А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана. Душанбе.: «Дониш», 1976.
 Шовалиев Джура. Геополитическая система горных народов. «Юрист Международное право», 2001 год.
  

Народы Китая
Ислам в Китае
Народы Таджикистана
Народы Афганистана